Альбеса ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ногера. Занимает площадь 37,6 км². Население — 1679 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Datos estadísticos
 Información sobre el retablo de Albesa

Муниципалитеты Льейды